Los onicodontiformes (Onychodontiformes) u onicodóntidos (Onychodontida)  son un orden extinto de peces sarcopterigios que vivieron del  Silúrico Superior al Devónico Superior. Son un grupo basal y tal vez parafilético.

Filogenia 
Las relaciones filogenéticas de los sarcopterigios en que se observa la posición basal de los onicodontiformes:

Taxonomía 
Los onicodontiformes incluyen los siguientes géneros, algunos de filiación dudosa:
 ?Psarolepis †
 ?Quebecius †
 ?Lukeus †
 Bukkanodus †
 Strunius †
 Qingmenodus †
 Grossius †
 Onychodus †

Referencias 

Sarcopterygii
Sarcopterigios fósiles